Пе́ред грозо́й — длительный или краткий отрезок времени ожидания, когда гроза ещё не началась, но ощутимо приближается.

Другие значения 
 Исаак Левитан. «Перед грозой» — этюд к картине «Над вечным покоем» (Галерея Третьякова)
 Фёдор Васильев . Картина "Перед грозой"
 Николай Эллерт. Картина "Перед грозой"